Graetheide (gebied), een voormalig heidegebied op een laaggelegen plateau in Nederlands Zuid-Limburg
 Zie ook: Plateau van Graetheide
 Graetheide (plaats), een gehucht in de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen